Бузрукходжа́ Эшо́н-бува́ Усманходжа́ев (; 1896, село Уйрат, Риштанской волости Кокандского уезда, Ферганская область — 25 мая 1977, Фергана) — советский государственный и партийный деятель, активный участник в боях за Советскую власть в Ферганской долине, Герой Социалистического Труда (1971). Член ВКП(б) (КПСС) с 1924 года.

Биография 
Родился в селе Уйрат Риштанской волости Кокандского уезда Ферганской области Туркестанского края Российской империи в семье батрака.

Активный участник восстания 1916 года в Риштане, где 12 июля 1916 года разыгралось настоящее сражение у двора мечети «Хужа Илгор». Бузрукходжа вместе с восставшими риштанцами, вооружёнными камнями и палками, напал на местного пристава и его охрану. В 1917—1923 годах участвовал в боях за советскую власть в Ферганской долине.

 1914—1916 гг. — секретарь «Мелкокредитного товарищества» Риштанской волости,
 1921—1922 гг. — секретарь Уйратского сельского Совета Риштанской волости,
 1922—1923 гг. — инспектор продовольствия Риштанской волости,
 1923—1924 гг. — заведующий комхоз Риштанского волости,
 1926—1927 гг. — председатель Багдадского райисполкома,
 1927—1929 гг. — заведующий земельным отделением Ферганского округа,
 1930—1933 гг. — председатель Багдадского райисполкома,
 1933—1943 гг. — председатель Избаскентского райисполкома, председатель Кагановичского (Узбекистанского) райисполкома,
 1943—1952 гг. — председатель Ферганского облисполкома,
 1952—1971 гг. — начальник Управления эксплуатации Большого ферганского канала имени Усмана Юсупова.

Член ЦК Компартии Узбекистана. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва и Узбекской ССР.

Являлся представителем белой кости «ок-суяк».

Дети 
Эркинжон Бузрукович Усманходжаев (1926--1986) --- председатель колхоза "Большевик"

Инамжон Бузрукович Усманходжаев (1930—2017) — государственный и партийный деятель Узбекской ССР, первый секретарь ЦК КП Узбекистана (1983—1988)

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (8 апреля 1971 года, за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства)
 3 ордена Ленина (23.12.1939; 16.01.1950; 8.04.1971)
 орден Отечественной войны 2-й степени (1.02.1945)
 4 ордена Трудового Красного Знамени (25.12.1944; 23.01.1946; 11.01.1957; 30.04.1966)
 Орден Красной Звезды (6.02.1947)
 Орден «Знак Почёта» (1.10.1945)
 Заслуженный ирригатор Узбекистана

Память 
 Одна из центральных улиц г. Ферганы названа именем Б. Усманходжаева.
 Один из сельских сходов граждан в Риштанском районе назван именем Б. Усманходжаева.

Источники 
 
 Некролог
 

Председатели Ферганского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
члены ЦК КП Узбекистана
Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Заслуженные ирригаторы Узбекской ССР